Lightning Strikes Twice – film del 1934 diretto da Ben Holmes
L'odio colpisce due volte (Lightning Strikes Twice) – film del 1951 diretto da King Vidor
Lightning Strikes Twice – album del 2010 dei Nelson
Lightning Strikes Twice – film del 2014 diretto da Doug Phillips